Francisco I Sforza — duque de Milão
 Francisco II Sforza — duque de Milão
 Francisco Sforza (cardeal) 

Desambiguação